Олег Николаевич Степанов:
 Степанов, Олег Николаевич (1924—1943) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Степанов, Олег Николаевич (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Степанов, Олег Николаевич (род. 1973) — российский военачальник, начальник Управления военных представительств Министерства обороны Российской Федерации, генерал-майор.